Сезон футбольного Кубка Артигаса Уругвая 2008 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры сезона 2007/08 по суммарным показателям Апертуры и Клаусуры. По итогам лигильи Насьональ и Пеньяроль квалифицировались в Кубок Либертадорес 2009, Дефенсор Спортинг и Ривер Плейт — в Южноамериканский кубок 2008.

Таблица

Матчи

Тур 1
28 июня
Дефенсор 1-1 Насьональ
29 июня
Рампла 1-2 Ривер Плейт
Пеньяроль 2-0 Данубио

Тур 2
2 июля
Дефенсор 3-0 Пеньяроль
Насьональ 5-3 Ривер Плейт
Данубио 2-0 Рампла

Тур 3 
5 июля
Ривер Плейт 3-3 Пеньяроль
6 июля
Данубио 1-2 Дефенсор
Насьональ 4-0 Рампла

Тур 4
12 июля
Ривер Плейт 0-0 Данубио
13 июля
Рампла 2-1 Дефенсор
Пеньяроль 2-0 Насьональ

Тур 5 
19 июля
Данубио 1-2 Насьональ
20 июля
Дефенсор 1-0 Ривер Плейт
Рампла 2-2 Пеньяроль

Final
27 июля
Насьональ 1-0 Дефенсор
Сантьяго Гарсиа 69'

Ссылки
 результаты турниров на RSSSF

Лигилья Уругвая